New Albany (Indiana)
New Albany (Ohio)
New Albany (Pensilvânia)
New Albany (Mississippi)
New Albany (Kansas)

Desambiguações de topônimos